Манна крупа
 Манна небесна

 Зохар Манна — ізраїльський та американський науковець в галузі інформатики, професор Стенфордського університету.
 Сайлен Манна (1924—2012) — індійський футболіст, який грав на позиції захисника.

Див. також 
 Мана (значення)